La Bête du Gévaudan
 La Bête du Gévaudan (téléfilm, 1967)
 La Bête du Gévaudan (jeu vidéo), 1985
 La Bête du Gévaudan (téléfilm, 2003)